Терелесовский — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.

География 
Посёлок находится в 20 км от центра (Вышний Волочёк).

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1051 человек.

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Терелесовскому поселению Вышневолоцкого района
Тверской области и является его центром.

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района